Laing steht für:

 Laing (Gemeinde Spielberg), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Spielberg, Steiermark
 Laing (Band), eine deutsche Band
 John Laing plc, ein britisches Bau- und Infrastrukturunternehmen

Laing ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Laing (1904–1975), kanadischer Wirtschaftsmanager, Unternehmer und Politiker
 Brent Laing (* 1978), kanadischer Curler
 Christie Laing (* 1985), kanadische Schauspielerin
 Edward Arthur Laing (1942–2001), belizischer Jurist, ehemals Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Eleanor Laing (* 1958), britische Politikerin, Abgeordnete im britischen Unterhaus
 Gerald Laing (1936–2011), britischer Maler und Bildhauer
 Gordon Jennings Laing (1869–1945), US-amerikanischer klassischer Philologe
 Hector Laing, Baron Laing of Dunphail (1923–2010), britischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 John Laing, Kommissar der Krone im Kabinett Cecil Rhodes, Namensgeber der Gemeinde Laingsburg in Südafrika
 Kojo Laing (1946–2017), ghanaischer Autor
 Laurence Laing (* 1948), kanadischer Schlagzeuger
 Leslie Laing (1925–2021), jamaikanischer Leichtathlet
 Lloyd Laing (* 1944), britischer Archäologe
 Louis Laing (* 1993), englischer Fußballspieler
 Malcolm Laing (1762–1818), schottischer Politiker und Schriftsteller
 Mavis Laing (* 1953), US-amerikanische Sprinterin
 Nikolaus Laing (1921–2013), deutscher Physiker, Unternehmer und Erfinder
 Olivia Laing (* 1977), britische Journalistin, Schriftstellerin, Essayistin und Kulturkritikerin
 Quintin Laing (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler

 Robert W. Laing, britischer Artdirector und Szenenbildner
 Ronald D. Laing (1927–1989), britischer Psychiater

 Shona Laing (* 1955), neuseeländische Sängerin
 William Laing (1929–1997), ghanaischer Leichtathlet und Hochschullehrer